Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 150001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 21 grudnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

150001-150100

150101-150200

150201-150300

150301-150400

150401-150500

150501-150600

150601-150700

150701-150800

150801-150900

150901-151000

Przypisy 

Lista planetoid 150001-151000